Нодар Думбадзе, Нода́р Володи́мирович Думба́дзе (груз. ნოდარ დუმბაძე) (14 липня 1928 — 14 вересня 1984) — грузинський письменник, громадський діяч.
 Володимир Думбадзе, Володимир Єлізбарович Думбадзе (1879, село Зомлеті Озургетського повіту Кутаїської губернії — 1934) — радянський політичний діяч, член ВКП(б).
 Думбадзе Ніна Яківна (1919—1983) — радянська легкоатлетка.